Гаррі Ламлі (,  11 листопада 1926, Оуен-Саунд —  13 вересня 1998, Оуен-Саунд) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1980 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1942 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 879 матчів у НХЛ, включаючи 76 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950.
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ — 1951, 1954, 1955.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1954, 1955.
 Трофей Везіни — 1954.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»